Julio Trejo Beltrán nacido en Cubillas de Cerrato (Palencia) en 1950 es un artista contemporáneo. Desarrolla su actividad fundamentalmente en el campo de la pintura, aunque también en la escultura y el diseño gráfico.

Biografía
A los 16 años ingresa en la Escuela de Artes Aplicadas Oficios Artísticos de Valladolid (1966-1970). Posteriormente completaría su formación cursando estudios de diseño gráfico (Centro del Diseño y la Comunicación, Madrid, 1990), maquetación (1993) y cerámica (1994-1995).

Desde 1972 realiza múltiples exposiciones individuales en diferentes ciudades de España y obtiene varios premios por su obra. También participa en diferentes exposiciones colectivas.

Centra su actividad pictórica en el campo del paisajismo, aportando su particular visión del paisaje castellano y de la comarca de Tierra de Campos.

Aunque su principal técnica es el óleo, presenta momentos de revelación inventiva y no ha dudado en explorar diferentes estilos y técnicas.

Su obra se encuentra en entidades de diversas ciudades españolas, así como en colecciones privadas.

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.diputaciondevalladolid.es/arte_valladolid/1/158/artista.shtml

Pintores de España del siglo XX
Nacidos en Cubillas de Cerrato